Коломбье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Приморская Шаранта. Входит в состав кантона Сент-Восток. Округ коммуны — Сент.

Код INSEE коммуны — 17115.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 125 км юго-западнее Пуатье, в 75 км к юго-востоку от Ла-Рошель.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 334 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 208 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 156 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 156 активных работали 137 человек (79 мужчин и 58 женщин), безработных было 19 (10 мужчин и 9 женщин). Среди 52 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Маклу (XII век). Исторический памятник с 1908 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки